

Персоналии 
 Макдафф, Джек (1926—2001) — американский джазовый органист.
 Макдафф, Джек (кёрлингист) (род. 1950) — канадский кёрлингист.
 Макдафф, Дуза (1945—) — английский математик, работающий в области симплектической геометрии.
 Макдафф, Кеннет (1946—1998) — американский преступник, совершивший серию убийств.

Другое 
 Замок Макдафф — средневековый шотландский замок, который расположен в области Перт и Кинросс, в Шотландии.
 Клан Макдафф — один из кланов равнинной части Шотландии.